Komarowo  (, Komarowe) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie starowyżewskim. W 2001 roku liczyła mieszkańców.

Linki zewnętrzne 
 Komorowo w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego

Przypisy 

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon starowyżewski